Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Azjatyckich Dzieci 2019 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 12–14 lutego 2019 w rosyjskim Jużnosachalińsku, w ramach Zimowych Igrzysk Azjatyckich Dzieci 2019.

Zawody w trzech konkurencjach – indywidualnych: kobiet i mężczyzn oraz drużynowych mieszanych – rozegrane zostały na kompleksie skoczni Tramplin Santa. W mistrzostwach wystartowali zawodnicy w wieku 14–17 lat (roczniki 2002–2005).

Sędziowie

Wyniki

Kobiety

Konkurs indywidualny (12.02.2019)

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (12.02.2019)

Drużynowo

Konkurs mieszany (14.02.2019)

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 

 
 
 

Sezon 2018/2019 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie w Rosji
2019 w Rosji